Cedar Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Beach (Connecticut)
 Cedar Beach (Maryland)
 Cedar Beach (Minnesota)
 Cedar Beach (New Jersey)
 Cedar Beach (Vermont)